Hesperus (Wenus, Hesperos) – planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie Słońca
 Hesperus (Hesperos) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie planety Wenus (Gwiazdy Wieczornej)
 Hesperus (krasnopróchniak) – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych

Zobacz też 
 Hesperus (loża wolnomularska)
 Hesperus Dimension – polski projekt muzyczny
 HMS Hesperus (H57) – niszczyciel Royal Navy
 Latrodectus hesperus – gatunek pajęczaka z rodziny omatnikowatych
 Megantereon hesperus – gatunek wymarłego ssaka z rodziny kotowatych
 Pipistrellus hesperus – gatunek ssaka z rodziny mroczkowatych
 Pseudanophthalmus hesperus – gatunek owada z rodziny biegaczowatych
 Hesperia – strona ujednoznaczniająca
 Hesperos – strona ujednoznaczniająca